Отну́рок — топоним в Нурском сельсовете Белорецкого района Башкортостана.

Отнурок — деревня (бывший кордон)
Отнурок — село